schoon, zuiver:
 rein (religie) - zuiver, puur in religieuze zin
 kasjroet of koosjer (jodendom)
 halal (islam)
 een kwalificatie van een interval (kwart, kwint, octaaf) in de muziek; zie Interval (muziek)
 reine stemming - een stemming of intonatie waarbij de verhoudingen tussen de frequenties rationaal zijn
 de Drie Reinen of Sanqing - de drie hoogste goden in het taoïsme
een voornaam voor mannen, verkort van Reinier of Reinaert
 Rein Vos - een personage uit Broer Konijn
 Rijn - een foutieve spelling voor de rivier